Ambia bezeichnet 

 Titularbistum Ambia, ein Titularbistum der römisch-katholischen Kirche

verschiedene Orte:
 Ambia (Ihosy), Dorf in Madagaskar
 Ambia (Indiana), eine Stadt im US-Bundesstaat Indiana
 Ambia (Texas), eine Stadt im US-Bundesstaat Texas